Pétion, en francés, puede referirse a:

 Un apellido:
 Jérôme Pétion de Villeneuve (1756-1794), político de la Revolución francesa.
 Alexandre Pétion (1770-1818), presidente de la República de Haití.

 Un lugar:
 Pétionville, una localidad de Haití.